Шмуел-Лейб Бланк (; 20 жовтня 1891, Дунаївці Подільської губернії — 16 жовтня 1962, Філадельфія) — американський єврейський письменник. Писав на івриті.

Біографія 
Шмуел (Шмил) Лейб Бланк народився в містечку Дунаївці (нині Хмельницька область України), з 1909 року жив у Липканах Бессарабської губернії. Дебютував у 1917 році в кишинівських періодичних виданнях на івриті. У 1923 році покинув   Бессарабію, що відійшла до Румунії і оселився у Філадельфії.

Протягом усього життя публікував оповідання і  романи на івриті з життя бессарабських євреїв і нових іммігрантів у Філадельфії. Один з декількох  американських літераторів, що писали на івриті.

Автор документального дослідження історії єврейської сільськогосподарської колонізації в Бессарабії (разом з Йосефом Мазуром, 2006).

Книги

Документальні дослідження 
• חקלאים יהודים בגולה: התיישבות החקלאית היהודית בבסרביה (1941—1837) והשתקפותה בכתבי ש"ל בלנק / יוסף מזור — Ḥaḳla'im Yehudim ba-golah: ha-hityashvut ha-ḥaḳla'it ha-Yehudit be-Besarabyah (1837—1941) ṿe-hishtaḳfutah be-khitve (з Йосефом Мазуром). Єврейська сільськогосподарська колонізація в Бессарабії (1837—1941). Єрусалим: Karmel, 2006 (ירושלים: כרמל, 2006).

Художні твори 
 «ערבה» (ניו יורק : ההסתדרות העברית באמריקה, תרפ"ו)
 «צאן» (ברלין-שרלוטנבורג ; ווילנא : א"י שטיבל : דפוס ראם, תר"ץ)
 «בלילה ההוא», קומדיה לפורים, (ניו יורק ; ירושלם : שילה : דפוס ארץ ישראל, תרצ"א)
 «יום הפרחים» (ניו יורק : חמו"ל, תרצ"א)
 «אם הבנים» חזיון מימי החשמונאים במערכה אחת (ניו יורק ; תל אביב : שילה : דפוס הארץ, תרצ"א)
 «ילדי ירושלים», חזיון לחנכה, (ניו יורק ; ירושלים : שילה, 1931)
 «אדמה», רומן, (תל אביב : מצפה, תרצ"ב 1931)
 «בשעת חירום», סיפורים מימי מלחמת העולם הראשונה עם הקדמה מאת מנחם ריבולוב, (פילדלפיה : הר ציון, תרצ"ב)
 «נחלה», רומן, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג)
 «מיסטר קוניס», רומן מן ההווי האמריקאי, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ד)
 «מושבה», סיפור, (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ו)
 «אי הדמעות», סיפורים, (ניו יורק : עגן, על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1941)
 «ביד הגורל», שלשה ספורים (ניו יורק : עגן, 1944)
 «במערבלת החיים», סיפורים, (ניו יורק : עגן, 1954)
 «על אדמת אמריקה», סיפור, (תל אביב : א' ציוני, תשי"ח)
 «עץ השדה», ספורים, (ירושלים : קריית ספר, (1961

Примітки

Посилання 
 Шмуел-Лейб Бланк у Лексиконі івритських літераторів 

Молдовські письменники
Письменники США
Письменники мовою іврит